ABN AMRO World Tennis Tournament eller Rotterdam Open är en tennisturnering för herrar som spelas årligen i Rotterdam, Nederländerna, sedan 1972. Den är en del av 500 Series på ATP-touren och spelas inomhus på hardcourt.

Resultat

Singel

Dubbel

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 atpworldtour.com turneringsprofil

Källor 

 
ATP-touren
Återkommande sportevenemang med premiär 1972
Sportevenemang i Rotterdam